Naša mala klinika je Hrvaška serija, posneta po slovenskem originalu. Predvajana je bila na hrvaškem TV-programu Nova TV.

Oglejte si vse epizode serije NMK na uradnem YouTube kanalu Naša Mala Klinika Hrvaška.

Igralci

Epizode 
<onlyinclude>

1.sezona

2.sezona

3.sezona

4.sezona

Glej tudi: 
 Naša mala klinika 
 Naša mala klinika (Srbija)
 Uradni YouTube Kanal NAŠA MALA KLINIKA HRVAŠKA

Hrvaške televizijske serije
Televizijske serije leta 2004